Amfreville-les-Champs (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Amfreville-les-Champs (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia